Mátrai Tamás (1961) színművész
 Mátrai Tamás (1978) Junior Prima díjas matematikus